Поруб (зруб, вирубка) — місце, ділянка, де вирубано ліс
 Поруб — слід від рубання, заподіяна шаблею рана
 Поруб — застаріла назва тюрми, погреба, що служить в'язницею

Поруб — присілок, Прилузький район, Республіка Комі
 Поруб — селище, Старошайговський район, Мордовія